Západoněmecká hokejová reprezentace zastupovala v ledním hokeji na mezinárodní scéně v letech 1951 až 1990 tehdejší NSR. Dosáhla dvou medailových úspěchů, ale zároveň se v některých letech pohybovala při mistrovství světa v ledním hokeji mimo elitní skupinu A. Nástupnickou reprezentací se po sloučení NSR a NDR stala německá hokejová reprezentace.

Umístění v historii

Zimní olympijské hry 
 1952 – 8. místo
 1956 – 6. místo
 1960 – 6. místo
 1964 – 7. místo
 1968 – 7. místo
 1972 – 7. místo (1. místo ve skupině B)
 1976 – Bronzová medaile za 3. místo
 1980 – 9–10. místo
 1984 – 5. místo
 1988 – 5. místo

Mistrovství světa v ledním hokeji 
 1952 – 8. místo
 1953 – Stříbrná medaile za 2. místo
 1954 – 5. místo
 1955 – 6. místo
 1956 – 6. místo
 1959 – 7. místo
 1960 – 6. místo
 1961 – 8. místo
 1962 – 6. místo
 1963 – 7. místo
 1964 – 7. místo
 1965 – 3. místo ve skupině B
 1966 – 1. místo ve skupině B (postup)
 1967 – 8. místo (sestup)
 1968 – 7. místo
 1969 – 4. místo ve skupině B
 1970 – 2. místo ve skupině B (postup)
 1971 – 5. místo
 1972 – 5. místo
 1973 – 6. místo (sestup)
 1974 – 3. místo ve skupině B
 1975 – 2. místo ve skupině B (postup)
 1976 – 6. místo
 1977 – 7. místo
 1978 – 5. místo
 1979 – 6. místo
 1981 – 7. místo
 1982 – 6. místo
 1983 – 5. místo
 1985 – 7. místo
 1986 – 7. místo
 1987 – 6. místo
 1989 – 7. místo
 1990 – 7. místo

Významné osobnosti

Hráči 
 Lorenz Funk
 Erich Kühnhackl
 Alois Schloder

Trenéři 
 Vladimír Bouzek
 Xaver Unsinn

Odkazy

Literatura 
 

Zaniklé hokejové reprezentace
Západoněmecké sportovní reprezentace
Německé hokejové reprezentace
Hokejová reprezentace
Sportovní organizace založené roku 1951
Organizace zaniklé roku 1990